Сезон 1893/94 стал для «Ньютон Хит» вторым сезоном в Футбольной лиге.

В этом сезоне команда переехала со стадиона «Норт Роуд» на новый стадион «Бэнк Стрит».

Команда второй сезон подряд заняла последнее место в Первом дивизионе, из-за чего вынуждена была сыграть тестовый матч против команды из Второго дивизиона, «Ливерпуля», за право продолжать выступать в высшей лиге. «Ньютон Хит» проиграл этот матч со счётом 2:0 и выбыл во Второй дивизион. В Кубке Англии  добрались до второго раунда, в котором уступили клубу «Блэкберн Роверс» после переигровки.

Команда также традиционно сыграла в Кубке Ланкашира и Кубке Манчестера, но выбыла из этих турниров после первого же раунда.

Первый дивизион Футбольной лиги

Итоговая турнирная таблица

Тестовый матч

Кубок Англии

Большой кубок Ланкашира

Большой кубок Манчестера

Статистика игроков

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1893/94 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1893/1894
Ньютон Хит